

Patronyme 

 Aden Robleh Awaleh (1941-2014), homme politique djiboutien ;
 Ahmed Goumaneh Robleh (né en 1923), homme politique de la Côte française des Somalis et de la République de Somalie ;
 Aïcha Mohamed Robleh (née en 1965), dramaturge et femme politique djiboutienne ;
  (né en 1958), athlète djiboutien spécialisé dans le marathon.